Schnieper ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Schnieper (* 1949), Schweizer Publizistin